Le terme Rieutard constitue un patronyme de famille d'origine française, répandu en France et en Louisiane. Ce terme se réfère à:

Toponymes 
Lac Rieutard, un plan d'eau douce à la tête de la rivière Cavée, dans Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, Québec, Canada.
Rieutard, un lieu dit de Usclades-et-Rieutord, Ardèche (07), Auvergne-Rhône-Alpes, France.
Ruisseau le Rieutard, place Robert-Schuman, commune de Montpellier, France.
Saint-Félix de Rieutard, commune de Suisse.